Good Time – traccia dell'album Love You dei The Beach Boys del 1977
Good Time – album di Alan Jackson del 2008
 Good Time – singolo di Alan Jackson del 2008
Good Time – singolo degli Owl City e Carly Rae Jepsen del 2012
Good Time – singolo di Paris Hilton del 2013
Good Time – singolo di Inna del 2014
Good Time – brano di Leroy
Good Time – film del 2017 diretto da Josh e Benny Safdie